Том Свіфт () — головний герой серії однойменних книг для підлітків у жанрі наукової фантастики та пригод, що видаються в США від початку XX століття.
 Том Свіфт — американський детективний телесеріал.